Het WTA-tennistoernooi van Parijs (officieel Open GDF Suez) van 2014 vond plaats van 27 januari tot en met 2 februari 2014 in de Franse hoofdstad Parijs. Het was de 22e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-binnenbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Mona Barthel sneuvelde al in de eerste ronde.

Het eerste reekshoofd, Maria Sjarapova, bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitgescha­keld door de latere winnares.

De ongeplaatste Anastasija Pavljoetsjenkova uit Rusland won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als derde geplaatste Italiaanse Sara Errani in drie sets. Pavljoetsjenkova wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Parijs op haar naam te schrijven. Het was haar zesde WTA-titel, de eerste van 2014.

De Belgische Kirsten Flipkens was het achtste reekshoofd. Zij bereikte de kwartfinale, waarin zij verloor van de als eerste geplaatste Maria Sjarapova.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Sara Errani en Roberta Vinci waren het eerste reekshoofd. Zij bereikten de halve finale, maar moesten daarvoor zich afmelden wegens kramp van Errani.

Het als derde geplaatste duo Anna-Lena Grönefeld / Květa Peschke won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als vierde geplaatste koppel Tímea Babos en Kristina Mladenovic in de match-tiebreak. Het was hun derde gezamenlijke titel. Grönefeld bezat al elf eerdere titels met andere partners; Peschke 23.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek en haar Tsjechische partner Lucie Hradecká moesten in de eerste ronde, na weliswaar de eerste set te hebben gewonnen, in de match-tiebreak hun meerdere erkennen in de latere winnaressen.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Parijs 2014
Parijs